Duke of Queensberry - een Schotse erfelijke titel
 Marquess of Queensberry - een Schotse erfelijke titel
 John Sholto Douglas - de 9e markies van Queensberry en naamgever van de queensberryregels
 Queensberryregels - bepaalde regels voor in de bokssport
 Queensberry (heuvel) - een heuvel in Schotland
 Queensberry (band) - een Duitse meidengroep

Zie ook
 Queensbury